Наказание:

 Наказание — применение каких-либо мер в отношении к совершившему преступление или проступок.
 Фильмы
 «Наказание» — американский немой фильм 1920 года, реж. Уоллас Уорсли.
 «Наказание» — французский триллер 1973 года, реж. Пьер-Ален Жоливе.
 «Наказание» — австралийский триллер 2008 года, реж. Дэнни Матье.
 «Наказание» — американский комедийный фильм ужасов 2011 года, реж. Джозеф Кан.
 Телесериалы
 «Наказание» — австралийский телесериал 1981 года, реж. Джулиан Прингл.
 «Наказание» — испанский телесериал 2008 года, реж. Даниэль Кальпарсоро.

См. также